Ламп () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ламп, Рэй (1923—2015) — американский баскетболист, чемпион летних Олимпийских игр в Лондоне.
 (55678) Ламп — троянский астероид Юпитера, двигающийся в точке Лагранжа, в 60° позади планеты.
 См. также 
 Лампа